Śniadowo ist ein polnischer Ortsname:
 Śniadowo, Dorf und Gemeindesitz im Powiat Łomżyński, Woiwodschaft Podlachien
 Śniadowo (Mrągowo) (Żniadowo), Dorf im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938: Schniodowen, 1938 bis 1945 Schniedau, Kreis Sensburg, Ostpreußen
 Śniadowo (Zakroczym), Dorf im Powiat Nowodworski, Woiwodschaft Maowien